Berta Rodríguez puede referirse a:
Berta Rodríguez Callao, abogada y política española.
Berta Rodríguez Olate, jugadora chilena de tenis de mesa.